Стивен Карл Пайфер (; , Себастопол, Калифорния, США) — американский дипломат, 3-й Чрезвычайный и полномочный посол США на Украине.

Стивен Пайфер является директором Института Брукингса по контролю над вооружениями и нераспространения оружия массового поражения. Старший научный сотрудник в Центре XXI века безопасности и разведки США по Европе (Center for 21st Century Security and Intelligence and the Center). Бывший посол на Украине. Пайфер эксперт по странам бывшего Советского Союза и контролю над вооружениями.

Пайфер также работал дипломатом в Лондоне, Москве, Женеве и Варшаве, а также в Совете национальной безопасности США при Президенте США. В Институте Брукингса, Пайфер фокусируется в экспертизе на контроле над вооружениями и по локальным вопросам Украины и России.

Биография 
Родился  в Себастополе, Калифорния, США. В 1976 закончил Стэнфордский университет.

С 1978 по 1980 — сотрудник Посольства США в Польше.

С 1980 по 1981 — работал в отделе Европы Государственного департамента США.

С 1981 по 1984 — работал в отделе по вопросам политики и безопасности в Европе Государственного департамента США.

С 1984 по 1985 — работал в должности специального помощника посла Пола Нитце, специального советника президента и госсекретаря США по контролю за вооружениями.

С 1985 по 1988 — сотрудник политотдела посольства США в СССР.

С 1988 по 1990 — заместитель начальника отдела СССР по вопросам многосторонних отношений и безопасности Государственного департамента США.

С 1990 по 1993 — заместитель советника по политическим вопросам посольства США в Лондоне

С 1993 по 1994 — заместитель главного координатора по вопросам новых государств Госдепартамента США.

С 1994 по 1996 — директор управления по вопросам Украины, России и Евразии в Совете национальной безопасности США.

С 1996 по 1997 — специальный помощник Президента США и главного директора по Украине, России и Евразии в Совете национальной безопасности США.

С 08.01.1998 по 2000 — Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Киеве.

С 2000 по 2004 — помощник заместителя, помощник госсекретаря США по Европе и Евразии.

Примечания

Ссылки 
 Послы США на Украине
 Посольство США на Украине
 Головченко В. И. Пайфер, Стивен Карл. // Украинская дипломатическая энциклопедия: В 2-х тт. / Редкол.: Л. В. Губерський (председатель) и др. — : Знание Украины, 2004 — Т. 2. — С. 240.

Выпускники Стэнфордского университета
Послы США на Украине